Twentysomething é o terceiro álbum de estúdio de Jamie Cullum. Foi lançado em 2003 em país de origem, o Reino Unido, e em Maio de 2004, no Estados Unidos.

Versão britânica

"What a Difference a Day Made"
"These Are the Days"
"Singing in the Rain"
"Twentysomething"
"But For Now"
"Old Devil Moon"
"I Could Have Danced All Night"
"Blame it on My Youth"
"I Get A Kick Out of You"
"All at Sea"
"Wind Cries Mary"
"Lover, You Should Have Come Over"
"It's About Time"
"Next Year Baby"

Versão estadunidense

"These Are the Days"
"Twentysomething"
"Wind Cries Mary"
"All at Sea"
"Lover, You Should Have Come Over"
"Singing in the Rain"
"I Get A Kick Out of You"
"Blame it on My Youth"
"High And Dry"
"It's About Time"
"But For Now"
"I Could Have Danced All Night"
"Next Year Baby"
"What a Difference a Day Made"
"Frontin'"

Álbuns de 2003
Álbuns de Jamie Cullum